Терак может означать:
 Терак — коммуна во Франции, в департаменте Аверон.
 Терак — коммуна во Франции, в департаменте Ло и Гаронна.
 «Терак-25» — аппарат лучевой терапии, который известен трагедиями с пациентами из-за ошибки в программном обеспечении.